Playa de Calahonda puede referirse a:

 Playa de Calahonda, en el municipio de Motril, provincia de Granada (España).
 Playa de Calahonda, entre los municipios de Mijas y Marbella, provincia de Málaga (España).